Krizsán János (1886–1948) festőművész
 Krizsán János (1950) lovas, lovastusázó